McLoughlin ist der irische, schottische oder gälische Familienname folgender Personen:

 Adrian McLoughlin (* 1947), britischer Theater-, Fernseh- und Filmschauspieler
 Alan McLoughlin (1967–2021), irischer Fußballspieler und -trainer
 Denis McLoughlin (1918–2002), britischer Illustrator
 Eduardo Francisco Mac Loughlin (1918–1983), argentinischer Außenminister und Botschafter
 Emmett McLoughlin (1907–1970), US-amerikanischer Priester und Autor
 Finbarr McLoughlin (* 1949), irischer Historiker
 Gerry McLoughlin (* 1952), irischer Rugby-Union-Spieler und Politiker
 Jack McLoughlin (* 1995), australischer Schwimmer
 James McLoughlin (1929–2005), irischer katholischer Bischof
 Jamie McLoughlin (1878–1962), US-amerikanischer Ruderer
 Joey McLoughlin (* 1964), britischer Radrennfahrer
 Maurice McLoughlin (1890–1957), US-amerikanischer Tennisspieler

 Patrick McLoughlin (* 1957), britischer Politiker
 Patrick McLoughlin (Szenenbildner) (* 20. Jahrhundert; † 2008), britischer Szenenbildner und Schauspieler
 Peter McLoughlin, US-amerikanischer Sportfunktionär
 Raymond McLoughlin (* 1939), irischer Rugby-Union-Spieler
 Sean McLoughlin (* 1996), irischer Fußballspieler
 Thomas McLoughlin (1896–1971), irischer Ingenieur
 Tom McLoughlin (* 1950), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

McLoughlin bezeichnet außerdem:
 McLoughlin Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Kinderbuch- und Spielwarenproduzent
 Mount McLoughlin, Vulkan in Oregon

Siehe auch:
 Loughlin
 McLaughlin